HMCS Ville de Quebec je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Ville de Quebec (K242)
 HMCS Ville de Quebec (FFH 332)

Ville de Quebec